Detta är en lista över vattentorn i Malmö kommun.

I bruk

Ej i bruk

Källor 

Byggnader i Malmö kommun
Malmö kommun
Listor över byggnader i Sverige